Guillemette Resplandy-Taï est une pharmacienne et écrivaine française.

Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a étudié les propriétés du millepertuis qui lui a fourni la trame de son roman La Malédiction de l'herbe à la feuille percée (qui a reçu le Prix du Roman Jeunesse 2003).

Elle est mariée et a deux enfants, une fille Flora, et un fils Armand.

Œuvres 
Roman
 Cinéma Solo, Delphine Montalant, 2005

Pour la jeunesse
 Maniguette a disparu, Le Patio, 2001
 Théo et la maison dans les arbres, L'Harmatton, 2003 
 La malédiction de l'herbe à la feuille percée, Sol'Air, 2004
 Thomas l'aristoloche et l'empoisonneur fou, Le Pommier, 2006 
 Thomas l'aristoloche et l'affaire des bleus, Le Pommier, 2010 
 Les Poisons de Versailles, Courants noirs, 2011 
 Les expressions sur les plantes racontées et expliquées aux enfants, Rue des enfants, 2017

Liens externes 
 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Pharmacienne française
Romancière française du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)